Rictulariidae — родина Нематод.

Роди 
Родина містить 5 родів:
 Pterygodermatites Wedl, 1861
 Rictularia Froelich, 1802
 Pseudorictularia Dollfus & Desportes, 1945 
 Rictularina Johnston & Mawson, 1941 
 Rictularioides Hall, 1916

Джерела 

Нематоди